Kuria kan syfta på:

 Kuria (Rom) – sammankomst i Rom
Kuria (språk) – ett bantuspråk
Kuria (folk) – ett bantufolk
Kurian – Heliga stolens regeringsorgan

Geografi

Kenya 

 Kuria (distrikt i Kenya) – Migori, 
 Kuria (distrikt) – ett distrikt
Bägge troligen historiska, finns också delning i Väst och Öst.

Kiribati 

 Kuria, Kiribati – atoll, Gilbertöarna, 
 Kuria Village – ort i Mikronesien

Oman 
 Kuria Muria – Ögrupp tillhörande Oman

Robotskapade Kenyaförgreningar